Юрий Михайлович Авшаров (22 декабря 1937, Баку — 29  января 2010, Москва) – советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации (1995), артист Московского академического театра Сатиры (1962—2010).

Биография 
Родился 22 декабря 1937 года  в Баку, в армянской семье. В  1961 году окончил театральное училище им. Б. В. Щукина по специальности «Актёр драматического театра и кино». Руководитель курса — В. А. Этуш.
Начал свою актёрскую карьеру на Камчатке, куда попал по распределению после окончания института. С 1962 года работал в Московском театре cатиры.

Вёл большую педагогическую работу. C 1967 года — в театральном училище имени Б. Щукина, профессор.

С 1998 года — заведующий кафедрой мастерства актёра Международного славянского института имени Г. Р. Державина.

Проводил мастер-классы на международных семинарах по М. А. Чехову в Англии, в Латвии, Берлине, России (Раково, Мелихово).

Скончался 29 января 2010 в Москве. Похоронен в колумбарии Ваганьковского кладбища, стойка № 7.

В 2012 году была издана книга о Юрии Михайловиче Авшарове («Юрий Авшаров. Актёр. Режиссёр. Педагог»), написанная его учениками из Щукинского института.

Жена — Наталия Ивановна Нечаева. Дочь — Юлия Авшарова (1974), засл. артистка РФ.

Творчество

Роли в театре

Московский академический театр сатиры 
  — «Женский монастырь» В. А. Дыховичного, М. Р. Слободского. Режиссёр: Валентин Плучек — Наташин
  — «Дон Жуан, или любовь к геометрии» М. Фриша. Режиссёр: Валентин Плучек — Командор
 «Женитьба Фигаро» Бомарше. Режиссёр: Валентин Плучек — Базиль
  — «Затюканный апостол» А. Е. Макаёнка. Режиссёр: Евгений Радомысленский — Отец
1971 — «Обыкновенное чудо» Е. Л. Шварца. Режиссёр: Маргарита Микаэлян — Волшебник
  — «Ревизор» Н. В. Гоголя. Режиссёр: Валентин Плучек — Ляпкин-Тяпкин
  — «Маленькие комедии большого дома» Г. Горина и А. Арканова. Режиссёры: Александр Ширвиндт и Андрей Миронов — Юра, муж Жени
  — «Недоросль» Д. И. Фонвизина. Режиссёр: Александр Ширвиндт — Стародум
  — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова. Режиссёр: Валентин Плучек — Прохожий
  — «Ворон» Карло Гоцци. Режиссёр: Алексей Левинский — Панталоне
  — «Комедиант» Д. Осборна. Режиссёр: Юрий Авшаров — Райс
  — «Священные чудовища» Жан Кокто. Режиссёр: Александр Вилькин — Флоран
 «Укрощение строптивой» У. Шекспира. Режиссёр: Валентин Плучек — Гремио
 «Клоп» В. В. Маяковского — посажёный отец
 «Бег» М. А. Булгакова — поп Африкан
 «Орнифль» Ж. Ануя — Дюбатон
 «Триумф на Триумфальной»

Студия имени М. Чехова 
 «Сторож» Г. Пинтера. Режиссёр: В. Рудый — Девис
 «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского. Режиссёр: Радий Овчинников — Порфирий Петрович

Роли в кино 
  — Штрихи к портрету В. И. Ленина — Маметов
  — Адъютант его превосходительства — князь Асланов
  — Чиполлино — корреспондент (нет в титрах)
  — Копилка
  — Ревизор — Ляпкин-Тяпкин
  — Следопыт — комендант
  — Поворот ключа — Исаак
  — Азазель — Георг
  — Ликвидация — седой Грек
  — Закон и порядок: Преступный умысел 3 — Константин Лёвчик
  — Тяжёлый песок — Раввин
  — Исаев — Рувим

Озвучивание мультфильмов 
  — Просто так — Ослик
  — Сказка — пожарный
  — Знакомые нашей ёлки — медведь

Режиссёрские работы в театре 
В Театральном институте имени Бориса Щукина
 «Село Степанчиково, и его обитатели» Ф. М. Достоевского
 «Похожий на льва» Р. Ибрагимбекова
 «Прощай, оружие» Э. Хемингуэя
 «Пигмалион» Б. Шоу, Ф. Лоу
 «Женитьба» Н. В. Гоголя
 «Высокое напряжение» А. П. Платонова
 «Помпадуры и помпадурши» М. Е. Салтыкова-Щедрина
 «Дурочка» Лопе де Вега
 «Старший сын» А. В. Вампилова
 «Доходное место» А. Н. Островского.
 «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира

В Международном Славянском институте
 «Варвары» М. Горького

Во ВГИКе
 «Дом, где разбиваются сердца» Б. Шоу
 «Пигмалион» Б. Шоу
 «Вернисаж» — «Сказки Мельпомены» по А. Чехову.

В театре «Студия имени М. Чехова»
 «Летний день, затерявшийся в октябре» об Ф. Тютчеве по пьесе М. Кругловой
 «Эти два столь замечательные существа» («Бесы» Ф. Достоевского)
 «Борис Годунов» А. С. Пушкина (совместно с Театром наций)

В театре Сатиры — «Комедия…»

Авторские программы 
 «Маленькие трагедии», А. С. Пушкин
 «Дон Кихот», Сервантес
 «Возвращение» (1997), Платонов
 «Про это», Маяковский.
 «Карлос Кастанеда», ОРТ (2000) — дон Хуан Матус.

Награды и звания 
 Орден Дружбы (18 апреля 1999 года) — за заслуги в области культуры и искусства, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, многолетнюю плодотворную работу.
 Народный артист Российской Федерации (27 января 1995 года) — за большие заслуги в области искусства.
 Заслуженный артист РСФСР (1983).

Примечания

Ссылки
 Сайт о Юрии Михайловиче Авшарове

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Московский театр сатиры
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища
Кабачок «13 стульев»